Clariidae – długowąsowate, rodzina ryb sumokształtnych,
 Clariidae – rodzina wrotków, nazwa zmieniona na Clariaidae decyzją ICZN (BZN  Volume 60, Part 2, 30 czerwca 2003, Opinion 2032, Case 3148).